Cornet nasal, estructura del nas formades per os esponjós
 Cornet amb pues, mol·lusc que s'empra per menjar cuit, molt preuat a Menorca
 Toponímia:
 Cornet (Castellgalí), masia al municipi de Castellgalí (Bages)
 Cornet (Sallent), agregat del municipi de Sallent (Bages)
 Barranc del Cornet, torrent afluent per la dreta de la Riera de Madrona en el seu tram final
 Castell de Cornet
 Riera de Cornet, riera afluent del Cardener que travessa els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí (Bages)
 Riu de Cornet, afluent del Llobregat que sorgeix a Gaià i desemboca a Sallent (Bages)
 Roc del Cornet, muntanya al municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)
 Biografies:
 Alizé Cornet (Niça, 1990), jugadora de tennis francesa
 Florenci Cornet Colomer (Vilanova, 1879 - Barcelona, 1953), dramaturg i poeta
 Gaietà Cornet, diversos personatges
 Henri Cornet (Desvres, 1884 - Prunay-le-Gillon, 1941), ciclista francès
 Jordi Cornet i Serra (Barcelona, 1965), diputat al Parlament de Catalunya i secretari primer de la cambra
 Josep Maria Cornet i Mas (Barcelona, 1839 - 1916), empresari, enginyer i polític català